Оса́дчий — украинская и русская фамилия; имеет женскую форму .

Возможно, фамилия образована от нарицательного  со значением «первый поселенец, основатель населенного пункта» или «организатор переселения людей в недавно основанную слободу», или от основы  со значением «колония, поселенье на чужбине». Возможно также происхождение от тюркского личного имени Асад (с арабского — «лев»), в XIV—XVI веках распространенного на Руси и на территории современной Украины в формах Осад, Осада, Осадко.

Известные носители 
 
 
 Осадчий, Вадим Владимирович (род. 1971) — российский кинорежиссёр.
 Осадчий, Владимир Иванович (род. 1955) — украинский учёный
 
 Осадчий, Дмитрий Сергеевич (род. 1992) — украинский футболист.
 
 Осадчий, Николай Иванович (род. 1957) — депутат Государственной думы.
 Осадчий, Олег Владимирович (род. 1951) — городской голова города Керчь.
 Осадчий, Пётр Семёнович (1866—1943) — государственный деятель, организатор телефонной, телеграфной и радиосвязи в России.
 Осадчий, Семён Кузьмич (1904—1936) — Герой Советского Союза.
 Осадчий, Сергей Владимирович (1958—2020) — российский режиссёр-постановщик, художественный руководитель ансамбля «Дальний Восток», заслуженный артист Российской Федерации (1994).
 Осадчий, Сергей Юрьевич (1960—2015) — депутат Государственной думы.
 Осадчий, Станислав Вилиорович (род. 1951) — дипломат, посол России на Кипре.
 Осадчий, Тихон Иванович (1866—1945) — советский и украинский общественный деятель, экономист.



Примечания